Влади́мир Серге́евич Ивашо́в (28 августа 1939, Москва, СССР — 23 марта 1995, Москва, Россия) — советский и российский киноактёр; народный артист РСФСР (1980). Номинант на премию BAFTA (1962).

Биография 
Родился 28 августа 1939 года в Москве, в простой рабочей семье. 

После окончания школы, в 1956 году поступил во ВГИК. Начинал учиться на курсе у Григория Козинцева; после академического отпуска продолжил учёбу в мастерской Михаила Ромма. В 1963 году окончил вуз.

Актёрская карьера 
Ещё студентом ВГИКа дебютировал в кино. В 1959 году сыграл роль солдата в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате», получив всемирную популярность. На Международном Каннском кинофестивале картина была отмечена призами «За лучший фильм для молодёжи» и «За высокий гуманизм и исключительные художественные качества». А уже в 1962 году кинолента претендовала на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Один из американских журналов писал: 

В период учёбы в институте, также снялся сразу в нескольких фильмах: «Тучи над Борском» (1960), «Семь нянек» (1962) и других. В студенческие годы познакомился с однокурсницей Светланой Светличной, позже, пара расписалась. После окончания ВГИКа, вместе с женой в 1963 году устроились на работу в  Театр-студию киноактёра. В середине 1960-х сыграл роль Григория Печорина в двухсерийном фильме Станислава Ростоцкого «Герой нашего времени» (1965). В связи с тем, что во время съёмок фильма «Тамань», актёр долго находился в холодной воде и серьёзно простыл, роль озвучивал Вячеслав Тихонов.

В 1967 году сыграл роль адъютанта Приходько в драме «Железный поток». В приключенческом фильме «Новые приключения неуловимых» (1968) Ивашов сыграл роль адъютанта полковника Кудасова. Песня «Русское поле» в его исполнении стала «визитной карточкой» актёра.  Через год после успеха «Семнадцати мгновений весны» (1973), на «Таллинфильме» был снят фильм «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975); в этой картине актёр сыграл разведчика Исаева — будущего Штирлица. В том же году сыграл Володю в мелодраме «Когда наступает сентябрь» (1975).                                                                                                                                                                                                                                    

«В семидесятые и восьмидесятые годы Ивашов был одним из самых востребованных актёров». В Театре киноактёра, актёр проработал тридцать лет. Зрители шли на Ставрогина в «Бесах» Ф. М. Достоевского и автора в пьесе А. А. Блока «Здесь на синей земле». По мнению исследователей его творчества, «Владимир Ивашов работает много и успешно. И всё же порой создаётся впечатление, что некоторым режиссёрам нужен не он сам, а его внешность — хорошо знакомая зрителям, его обаяние, сразу располагающее нас к его героям, его популярность, служащая залогом интереса к фильму. А между тем, каким разным, каким непредсказуемым может быть на экране Владимир Ивашов — актёр, пользующийся неизменной любовью зрителей!».

Семья 

Жена (с 16 января 1961) — Светлана Светличная (род. 1940), актриса; заслуженная артистка РСФСР (1974)

Старший сын — Алексей (род. 1961)

Младший сын — Олег (1972—2006; похоронен рядом с отцом)

Последние годы 
В начале 1990-х годов в Театре киноактёра было мало работы. Ивашов, как и многие артисты, сменил профессию. Работал прорабом на стройке, грузчиком, разнорабочим. Последней крупной актёрской работой в кино стала картина Александра Муратова «Рукопись» (1991).

В 1990-е годы снялся в небольших ролях в исторической драме «Слеза Князя тьмы» (1992), детективах «Убийство на „Ждановской“» (1992) и «Сыскное бюро „Феликс“» (1993). Всего за долгие годы творческой деятельности актёр сыграл более пятидесяти ролей в фильмах.

Скончался в ночь на 23 марта 1995 года в 1-й Градской больнице на 56-м году жизни после обострения язвы желудка. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, на Писательской аллее.

Фильмография 

  — Баллада о солдате — Алёша Скворцов
  — Леон Гаррос ищет друга — Федя
 1960 — Тучи над Борском — Генка
  — Евдокия — Павел Чернышёв
  — Семь нянек — Виктор
 1962 — Эй, кто-нибудь!  — парень
  — Хоккеисты — Герман Морозов
 1964 — Я — «Берёза» — лётчик
  — Герой нашего времени — Григорий Печорин 
  — Железный поток — Алексей Приходько
  — Новые приключения неуловимых — Перов, адъютант Кудасова
  — Дорога домой — Николай Мальцев
  — Путина — Фёдор Комраков
 1971 — Синее небо — Андрей Таран
 1971 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — Перов, адъютант Кудасова
  — А зори здесь тихие — гость Бричкиных
  — Открытие — Илья Стасов
 1973 — Совсем пропащий — полковник Шерборн
  — Пламя — партизан Александр Король
 1974 — Помни имя своё — майор
 1974 — Фронт без флангов — капитан Афанасьев
  — Бриллианты для диктатуры пролетариата — Максим Максимович Исаев
 1975 — Когда наступает сентябрь — Владимир Кондриков, зять Левона
 1975 — Ярослав Домбровский — Андрей Потебня
  — Красные шипы / Czerwone ciernie  — Владимир
  — Корень жизни — Андрей Барбу
 1977 — Право первой подписи — Владимир Казаков
 1977 — Юлия Вревская — генерал
  — Отец Сергий — эпизод
 1978 — По улицам комод водили — следователь
  — Дознание пилота Пиркса — Гарри Браун
 1979 — Утренний обход — Олег
  — Звёздный инспектор — Сергей Лазарев
  — Конфликтная ситуация — Антон Павлович Солуянов, бригадир монтажников
 1981 — Право на выстрел — капитан сторожевого корабля
 1981 — Через Гоби и Хинган — Матвеев
  — Жил-был Пётр
  — Кто сильнее его — Николай Петрович Баратовский
  — Друзей не выбирают — Андрей Владимирович Ковальчук
 1985 — День гнева — Каст
  — Христиане — репортёр
  — Фуфель
 1990 — Это мы, Господи! — капитан Рюмин
  — Иван Фёдоров — Алексей Адашев
 1991 — Под маской Беркута
 1991 — Рукопись
 1991 — Графиня — Никифоров
  — Русские братья — Степан Андреевич, белый офицер
 1992 — Слеза Князя тьмы — Егоров, управляющий отеля
 1992 — Тридцатого уничтожить! — полковник КГБ
 1992 — Убийство на «Ждановской» — Виктор Васильевич
  — Сыскное бюро «Феликс» — мистер Лоу

Признание и награды 

Государственные награды СССР:
 Медаль «За трудовую доблесть» (4 ноября 1967)
 Заслуженный артист РСФСР (29 сентября 1969)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1 апреля 1970)
 Медаль «За освоение целинных земель» (1972)
 Народный артист РСФСР (25 июля 1980)

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Номинация на премию Британской киноакадемии (1962) — за исполнение роли рядового Алёши Скворцова в фильме «Баллада о солдате» (1959)
 Серебряная медаль имени А. П. Довженко (1972) — за исполнение роли Александра Короля в фильме «Пламя» (1974)
 Отличник кинематографии СССР (2 декабря 1980) — за многолетнюю плодотворную работу в советской кинематографии
 Государственная премия Монгольской Народной Республики (1982) — за исполнение главной роли в фильме «Через Гоби и Хинган» (1981)
 Серебряная медаль имени А. П. Довженко (1982) — за исполнение роли Никитина в фильме «Право на выстрел» (1981)

Память 
16 февраля 2005 года имя Владимира Ивашова было присвоено малой планете № 12978, открытой в Крымской астрофизической обсерватории.

 «„Честь имею“. Владимир Ивашов» («Россия», 2009)
 «Владимир Ивашов. „Баллада о любви“» («Первый канал», 2009)
 «Звёздная роль Владимира Ивашова» («Культура», 2009)
 «Владимир Ивашов. „Последний день“» («Звезда», 2018)
 «Владимир Ивашов. „Звёзды советского экрана“» («Москва 24», 2020)
 «Владимир Ивашов. „От измены до измены“» («ТВ Центр», 2021)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Отличники кинематографии СССР
Выпускники ВГИКа
Умершие от язвы желудка
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Ваганьковском кладбище